Příjmení Lisowski nosí více významných osobností:

 Ewelina Lisowska (* 1991) – polská zpěvačka, textařka a skladatelka
 Jack Lisowski (* 1991) – anglický hráč snookeru
 Tomasz Lisowski (* 1985) – polský fotbalový obránce

Externí odkazy